

События 
 Консулы Марк Помпоний Матон (плебей) и Гай Папирий Масон (патриций). Диктатор (№ 76) Гай Дуилий. Цензоры Тит Манлий Торкват (патриций) и Квинт Фульвий Флакк (плебей) (сложил полномочия из-за огрешности выборов). Впервые состоялся «триумф на Альбанской горе».
 Птолемей Эпирский выступил в поход против этолийцев, чтобы вернуть Акарнанию, но умер, сражённый внезапным недугом.
 231 — ок. 225 — Царь Эпира Пирр III.
 Союз Эпира, ахейцев и этолийцев против Македонии. Поражение македонян.

Скончались 
 Птолемей Пирридский — Царь Эпира.

См. также